New Forest är ett distrikt i Hampshire, England. Distriktet har 176 462 invånare (2011).

Civil parishes 
 Ashurst and Colbury, Beaulieu, Boldre, Bramshaw, Bransgore, Breamore, Brockenhurst, Burley, Copythorne, Damerham, Denny Lodge, East Boldre, Ellingham, Harbridge and Ibsley, Exbury and Lepe, Fawley, Fordingbridge, Godshill, Hale, Hordle, Hyde, Hythe and Dibden, Lymington and Pennington, Lyndhurst, Marchwood, Martin, Milford-on-Sea, Minstead, Netley Marsh, New Milton, Ringwood, Rockbourne, Sandleheath, Sopley, Sway, Totton and Eling, Whitsbury och Woodgreen.

Referenser 

 
Englands distrikt
Hampshire